Лас-Вегас-Альтас ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.

Муниципалитеты 

 Аседера
 Конкиста-дель-Гвадияна
 Кристина (Бадахос)
 Дон-Бенито
 Эль-Торвискаль
 Энтрерриос (Бадахос)
 Гаргалигас
 Гвадальпералес
 Гварения
 Кортес, Эрнан
 Манчита
 Медельин (Бадахос)
 Менгабриль
 Навальвильяр-де-Пела
 Обандо
 Паласуэло
 Пуэбла-де-Алькольярин
 Рена (Бадахос)
 Руэкас
 Санта-Амалиа
 Торрефреснеда
 Вальдеорнильос
 Вальдеторрес
 Вальдивия (Бадахос)
 Вильяр-де-Рена
 Вильянуэва-де-ла-Серена
 Виварес
 Ельбес
 Сурбаран (Бадахос)
 Вегас-Альтас (Бадахос)

Районы Бадахоса